Leise steht für
 Leise, Kirchenliedgattung
 (adjekt.) geringe Intensität der Lautheit

Leise ist der Familienname folgender Personen:
 August Georg Leise (1876–1945), Polizeidirektor in Hamm
 Joshua Leise (* 1995), deutscher Koch
 Karl-Heinz Leise (1919–2004), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Laise
 Piano (Vortragsbezeichnung)
 Stille